Esistono due comuni francesi con questo nome:

 Spoy – Aube
 Spoy – Côte-d'Or